Mount Coates ist der Name folgender Berge in Antarktika:

* Mount Coates (Mac-Robertson-Land) im Mac-Robertson-Land
 Mount Coates (Viktorialand) im Viktorialand